Der Challenge Cup 2017/18 begann mit der ersten Runde am 21. November 2017 und endete mit den Finalspielen am 4. und 11. April 2018. Als Sieger ging Bunge Ravenna hervor.

Teilnehmer

Modus 
Am 14. Juni 2017 fand die Auslosung mit 43 Mannschaften statt. 22 von ihnen traten in der ersten Runde an. Die elf Gewinner kamen mit 21 gesetzten Mannschaften ins Sechzehntelfinale. Von dort ging es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen. Alle Runden wurden in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2017 Manner
Volleyballsaison 2017/18
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften